Набережная Марка Шага́ла — набережная на юге Москвы в Даниловском районе Южного административного округа, названная в честь представителя художественного авангарда Марка Шагала (1887—1985). Набережная протянется от Третьего транспортного кольца до старого русла Москвы-реки, её длина составит 3,8 км. Также через старое русло возведут мост.

История 

До марта 2016 года набережная не имела собственного названия и именовалась Проектируемым проездом № 4062. В марте того же года на заседании президиума московского правительства было принято решение назвать 14 улиц и проездов, образуемых в результате застройки территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ), именами художников-авангардистов и архитекторов-конструктивистов. Среди них была и набережная, получившая своё название в честь художника Марка Шагала.

Строительство 
К 2022 году частично завершена северная часть набережной. На набережной высажено 275 деревьев, около 1450 кустарников и более 110 тысяч цветов. Растения выбирались с учетом рельефа, почвы и уровня грунтовых вод. Обустроены детские площадки. На набережной установили 49 скамеек, 58 парковых кресел, 28 велопарковок и 44 урны, оборудовали велодорожку и беговую дорожку с резиновым покрытием. Общая площадь пешеходных дорожек и тротуаров, выложенных гранитной плиткой, составляет около 13,5 тысячи квадратных метров. Покрытия дорожно-тропиночной сети выполнены в основном из натуральных природных материалов.

Благоустройство 
Благоустройство набережной, должно включать различные места отдыха, в числе которых кафе, смотровые площадки, детские и спортивные площадки, а также коммерческие павильоны. Здесь создадут так называемый «умный» ландшафт — в состав которого войдут искусственные холмы, которые оградят отдыхающих от ветра с реки и городского шума. Также защитную функцию будут выполнять деревья и кустарники, которые высадят на склонах. Здесь запланирован «Парк на набережной Марка Шагала» с уникальным ландшафтом вдоль Москвы-реки.

Главный архитектор Москвы сообщил, что в прогулочной зоне набережной будет создан Плавучий сад, который будет состоять из отгороженных пешеходными мостиками участков реки.

Пересечения 
Набережная соприкасается с:
 проспектом Лихачёва;
 улицей Кандинского;
 улицей Родченко;
 улицей Татлина;
 улицей Лентулова;
 улицей Варвары Степановой;
 улицей Льва Юдина;
 улицей Лисицкого;
 бульваром Братьев Весниных.

Мосты 
Набережную Марка Шагала и Новоданиловскую набережную соединяет Даниловский мост.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Правительство Москвы. Постановление «О присвоении наименований линейным транспортным объектам города Москвы». 1 марта 2016 г. N 60-ПП 

Марка Шагала набережная
Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 2016 году